

Politycy 
 Gabriel Gómez Michel (1965–2014) – meksykański polityk
 Gabriel E. Gomez (ur. 1965) – amerykański polityk

Sportowcy 
 Gabriel Jaime Gómez Jaramillo (ur. 1959) – kolumbijski piłkarz, reprezentant kraju
 Gabriel Enrique Gómez Girón (ur. 1984) – panamski piłkarz, reprezentant kraju

Inni 
 Gabriel Gomez – amerykański poeta